Dominus může znamenat:

 Dominus (hudební skupina) – dánská death/groove metalová kapela 
 Dominus (titul) – čestný titul ve starověkém Římě pro pána domu (dominus maior), později i císařský titul
 Dominus (videohra) – realtimová strategie z roku 1994 pro operační systém MS-DOS
 Viniční dům Dominus